Viinanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Iiro Viinanen (né en 1944), homme politique finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
  (1959-), diplomate
  (1948-), directeur
  (1937–2012), syndicaliste

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois